Bale – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Mokobody
 Bale – gmina w Chorwacji
 Balie – góry w Etiopii
 Balie – park narodowy w Etiopii
 Christian Bale – walijski aktor filmowy i telewizyjny
 Gareth Bale – walijski piłkarz
W Wielkiej Brytanii:
 Bale – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)